Carpenter puede referirse a:

Lugares
Carpenter (Iowa), ciudad en el condado de Mitchell, estado de Iowa, Estados Unidos.
Carpenter (Wyoming), lugar designado por el censo en el condado de Laramie, estado de Wyoming, Estados Unidos.

Personas
Sabrina Carpenter, actriz y cantante estadounidense.
Charisma Carpenter, actriz estadounidense.
David Carpenter, actor y nadador español.
Edward Carpenter, poeta, escritor, filófo y activista británico.
Humphrey Carpenter, escritor y locutor inglés.
Jennifer Carpenter, actriz estadounidense.
John Carpenter, director de cine estadounidense.
John Carpenter (desambiguación), varias personas homónimas al director de cine.
Julia Carpenter, personaje de ficción y superheroína de Marvel.
Karen Carpenter, actriz estadounidense.
Kenneth Carpenter, paleontólogo japonés.
Lou Carpenter, personaje ficticio de la serie televisión Neighbours.
Mary Chapin Carpenter, cantante estadounidense.
Paul Carpenter Standley, botánico y pteridólogo estadounidense.
Richard Carpenter, compositor pop estadounidense.
Stephen Carpenter, músico estadounidense.
William Benjamin Carpenter, fisiólogo y naturalista inglés.

Música
The Carpenter, el primer sencillo del disco Angels Fall First de la agrupación finlandesa Nightwish.
The Carpenters, duo vocal e instrumental formado por los hermanos Karen y Richard Carpenter.